Пирого́во — бывшая железнодорожная станция Ярославского направления МЖД (железнодорожная ветка Мытищи — Пирогово) в бывшем Мытищинском районе Московской области. Названа по одноимённому посёлку.
Построена в 1930-е годы.
Одна платформа, островная. Вокзал и кассы располагались в стороне от платформы. С западной части платформа имела выход к Пироговской плотине, а с восточной — к ж/д переезду на ул. Железнодорожная.

Станция являлась конечной на ветке. Имела два коротких приёмо-отправочных пути порядка 250 м без электрификации, вытяжку, параллельную двум путям пригородных электропоездов, и несколько тупиков.

Имелось ответвление на близлежащую мебельную фабрику.

Станция была закрыта вместе с веткой в 1997 году. В 1997 году был снесён и вокзал станции. Сейчас от станции остались только столбы контактной сети.

См. также 
 Мытищи-Северные
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Мытищи-Пирогово. One way ticket to the blue…
 Пирогово. То, что уже не будет. 

Закрытые железнодорожные станции
Недействующие железнодорожные станции и платформы Московской области